Los términos Alcipe, Alcippe o Alcipa pueden referirse a:

Mitología  
Alcipe o Alcipa es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Alcipe, una diosa , que mandaba asesinar a todos los pretendientes de otra de sus hijas, Hipodamía, y colgaba sus cabezas como adorno de su carro. Alcipe se casó con Eveno, hijo de Ares o de Heracles, y tuvo de él a Marpesa, la que eligió a Idas como esposo rechazando a Apolo por miedo a que este la abandonase cuando se hiciera vieja. Se dice que Idas la secuestró en un carro alado regalo de Poseidón y que Eveno, no pudiendo encontrar a su hija, se suicidó arrojándose al río Licormas, que desde entonces lleva su nombre.
 Alcipe, una hija de Ares y de Aglauro, la hija de Cécrope de Atenas. En una ocasión Halirrotio, un hijo de Poseidón, intentó violarla en una colina cercana a la fuente de Asclepio. Cuando Ares lo vio, acudió al lugar y dio muerte a Halirrotio. En ese mismo sitio Poseidón, convocó el primer juicio por asesinato de la historia: un tribunal formado por dioses que juzgó a Ares, pero que lo absolvió al no haber más testigos que la víctima. A partir de entonces la colina fue llamada colina de Ares y allí se reunía el tribunal del Areópago.
 Alcipe, una doncella que fue deshonrada por su propio hermano, Astreo, que la violó sin reconocerla en la oscuridad. Cuando Astreo se dio cuenta de lo que había hecho, al ver el anillo que tenía su hermana, se arrojó al río que lleva su nombre, y que después se denominaría Caico.
 Alcipe, una de las sirvientes de Helena, que la atendía en el palacio de Menelao una vez que había acabado la guerra de Troya. Allí acudió el joven Telémaco intentando averiguar algo sobre el paradero de su padre, Odiseo.
 Alcipe, una de las alciónides, las hijas del gigante Alcioneo. Cuando murió su padre se lanzaron al mar, transformándose en pájaros.
 Alcipe, una amazona que había jurado permanecer siempre virgen. Fue muerta por Heracles durante la guerra que libró el héroe contra las bravas guerreras.
 Alcipe, la esposa de Eupálamo y madre, por tanto, del célebre Dédalo. Otra versión la hace esposa de Metión y abuela, no madre, de Dédalo.

Biología 
 Alcippe: género de aves paseriformes.